Orleans é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Paróquia de Orleans (Luisiana)
Condado de Orleans (Nova Iorque)
Condado de Orleans (Vermont)

Desambiguações de topônimos